Dance with Me pode referir a:

 Dance with Me (canção de Debelah Morgan)
 Dance with Me (canção de Zoli Ádok)
 Dance with Me (canção de Drew Seeley)
 Dance with Me (filme)

Desambiguação